Василий Иванович Макаров: Макаров, Василий Иванович (1913/1914—1964) — советский актёр.
 Макаров, Василий Иванович (род. 1926) — генерал-лейтенант авиации.